Philip Quast, cantante australiano
 Ferdinand von Quast, generale tedesco

Altri progetti